Lamont kan syfta på:

 Michéle Lamont - Kanadenisk sociolog vid Harvard University
Lamont (musikalbum) – ett musikalbum av Lamont Dozier
 Lamont (musikgrupp) – en tidigare svensk musikgrupp
 Lamont (klan) – en skotsk klan
 Lamont (namn) – ett namn och personer med namnet
 Johann von Lamont – en skotsk-tysk astronom och fysiker
 8368 Lamont – en asteroid i huvudbältet

Geografi

Kanada 

 Lamont, Alberta, ort, 
 Mount Lamont – ett berg i provinsen British Columbia

USA 

 Lamont (ort i USA, Florida), Jefferson County, 
 Lamont (ort i USA, Oklahoma), Grant County, 
 Lamont (ort i USA, Iowa), Buchanan County, 
 Lamont, Kalifornien, ort, Kern County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar